Leon Kieres – były prezes IPN, senator
 Maciej Kieres – polski muzyk